Реаниматор:

 Реаниматор — известный фильм ужасов, снятый по мотивам рассказа Говарда Филлипса Лавкрафта «Герберт Уэст — реаниматор».
 Реаниматор — франшиза, состоящая из серии фильмов и комиксов, сюжет которых придуман по мотивам этой трилогии фильмов ужасов «Реаниматор».
 Реаниматор — альбом хэви-метал-группы «Скорая помощь».